FK Minija steht für zwei litauische Fußballvereine:
 FK Minija (1962), 1962–2016
 FK Minija (2017), seit 2017